

Lokalizacje

Niemcy 
 Mariendorf – dzielnica Berlina
 Mariendorf – dzielnica Immenhausen
 Mariendorf – dzielnica Münster

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Marianówka

Zobacz też 
 Alt-Mariendorf